Pfab ist der Familienname folgender Personen:

 Jörn Pfab (1925–1986), deutscher Bildhauer
 Rupert Pfab (* 1964), deutscher Kunsthistoriker und Ausstellungskurator